Интернет-мем августа 2012 года, основанный на единственной фотографии, сделанной в национальном парке Канайма в Венесуэле, которую киргизский зоолог Артур Анкер опубликовал в 2009 году в своём Фликр-аккаунте. Идентифицировать видовую принадлежность бабочки до сих пор не удалось. Эксперты согласны, что это, скорее всего, представитель семейства коконопрядов (Lasiocampidae), предположительно рода Artace, на что указывает форма антенн, но единственной фотографии недостаточно, чтобы определить, описанный ли это биологический вид или новый.

В сети встречается множество различных фотографий других видов бабочек, чье тело покрыто волосками, например, Тутовый шелкопряд, ошибочно называемых Венесуэльским мотыльком-пуделем.

Ссылки 

Интернет-мемы 
Коконопряды